Qaarajuttoq bezeichnet:
 Qaarajuttoq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaarajuttoq (Berg, Narsaq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qaarajuttoq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaarajuttoq (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaarajuttoq (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qaarajuttoq (Berg, Sisimiut, nördlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qaarajuttoq (Berg, Sisimiut, südlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qaarajuttoq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qaarajuttoq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qaarajuttoq (Insel, Saattuatsiaat), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaarajuttoq (Insel, Sallersuarput), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaarajuttoq (Insel, Uummannat), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaarajuttoq (Insel, bei Kangeq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaarajuttoq (Insel, Qarliit Nunaat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaarajuttoq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qaarajuttoq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland